Sarah Murphy (née en 1975), nageuse zimbabwéenne
 (née en 1986), femme politique galloise
Sarah Murphy (née en 1988), biathlète néo-zélandaise